José Castro (dissenyador), dissenyador gallec
 Juan José Castro, director d'orquestra i compositor argentí
 José Castro Aragón, jutge andalús establert a Palma